Lucena se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carlos Alberto Santos de Lucena
 I.D. Lucena